«Нефтяные Камни» — советский футбольный клуб из Баку, Азербайджанская ССР. В первой лиге в зоне Союзных республик класса «Б» 1962 года занял 10-е место. В кубке СССР потерпел поражение в 1/4 зонального финала 1962 года.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Баку